Tabuleiro (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Tabuleiro (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina